Dziewczyna i gołębie – opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza
 Dziewczyna i gołębie – film z 1973, ekranizacja opowiadania